Santuario della Madonna dell'Oliveto – santuario a Chiusavecchia
 Santuario della Madonna dell'Oliveto – santuario a Passignano sul Trasimeno